Благоевич (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Благоевич, Вера (1920—1942) — сербская студентка-антифашистка, врач Народно-освободительной армии, Народный герой Югославии.
 Благоевич, Видое (род. 1950) — югославский и сербский военачальник, полковник ВС Республики Сербской, признанный виновным в участии в резне в Сребренице.
 Благоевич, Драгиша (род. 1966) — черногорский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Благоевич, Елена (род. 1988) — сербская волейболистка.
  (ум. 1725) — сербский крестьянин, после смерти обвинённый в том, что являлся вампиром, что вызвало вспышку вампиромании.
 Благоевич, Род (род. 1956) — американский политик-демократ из штата Иллинойс.
 Благоевич, Срджан (род. 1973) — сербский футбольный тренер.

 Йованович-Благоевич, Катарина (1943—2021) — югославская и сербская шахматистка.
 Смехнова-Благоевич, Светлана Фёдоровна (род. 1950) — актриса театра и кино.